Mroczne dziedzictwo – film produkcji amerykańskiej
 Mroczne dziedzictwo – serial produkcji kanadyjsko-amerykańskiej